Feltes ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Feltes, US-amerikanischer Schauspieler
 Hans-Jörg Feltes (* 1959), deutscher Volleyballspieler
 Thomas Feltes (* 1951), deutscher Kriminologe, Polizeiwissenschaftler und Jurist